Siwce to nazwa 4 miejscowości na Białorusi.

Miejscowości na Białorusi 
 Siwce – wieś w obw. witebskim, w rej. postawskim, 
 Siwce – wieś w obw. mińskim, w rej. wilejskim, w sielsowiecie dołhinowskim, 
 Siwce – wieś w obw. mińskim, w rej. wilejskim, w sielsowiecie lubańskim,
 Siwce – wieś w obw. mińskim, w rej. miadzielskim,

Zobacz też 
 Siwce Łagodne – dawny chutor w obw. witebskim, w rej. postawskim,

Linki zewnętrzne